Union Solingen ist der Name folgender Fußballvereine:

 SG Union Solingen (1974–1990)
 1. FC Union Solingen (1990–2012)
 BSC Union Solingen, unter diesem Namen ab 2012, siehe 1. FC Union Solingen #BSC Union Solingen
 1. FC Solingen, unter diesem Namen ab 2018, siehe 1. FC Union Solingen #1. FC Solingen